Кадеа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Арро. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65116.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 120 км юго-западнее Тулузы, в 45 км к юго-востоку от Тарба.

На востоке коммуны протекает река . Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 248 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 161 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 123 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 78,4 %). Из 123 активных жителей работали 117 человек (59 мужчин и 58 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 38 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Феликса (XVI век)
 Часовня Нотр-Дам (XVI век). Исторический памятник с 1971 года
 Башня Ге разрушенного замка Кадеак (XIII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи